Кубок Футбольної асоціації Малайзії з футболу 2017 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру у Малайзії. Титул володаря кубка вчетверте здобув Кедах.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|6 лютого 2017

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|13 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|14 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|15 лютого 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|10 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|11 березня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/21 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/23 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 квітня/13 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної асоціації Малайзії на soccerway 

2017
Малайзія